Joli : au sens de joliesse

Personnalités célèbres 
 Antonio Joli (1700 - 1777), peintre italien
 Claude Joli (1610 - 1678) évêque et comte d'Agen, est un prédicateur et écrivain ecclésiastique français
 France Joli (née en 1963), chanteuse de disco canadienne
 Guillaume Joli (né en 1985), handballeur français, champion du monde en 2009
 Justine Joli (né en 1980), actrice américaine
 Jacques Joli-Cœur (né en 1940),  homme politique canadien

Flore 
 Bois joli, (Daphne mezereum), arbuste
 Bois de joli cœur (Pittosporum senacia), arbuste

Films 
Du plus récent au plus ancien
 1984 Le Joli Cœur, film humoristique de Francis Perrin
 1978 - 1979 Un si joli village, film policier français avec Jean Carmet
 1963 Le Joli Mai film documentaire sur Paris en 1962 en France, à la fin de la guerre d'Algérie
 1957 Ce joli monde, film humoristique français avec Darry Cowl de 1957

Nom de lieu 
Pour le quartier de Joli Fond à La Réunion, voir Basse-Terre
  Mont-Joli, ville du Canada
 Aéroport de Mont-Joli
 Gare de Mont-Joli
 Port Joli, localité du Canada
  Saint-Jean-Port-Joli, municipalité du Canada
  Val-Joli,  municipalité du Canada
 Wy-dit-Joli-Village, commune française du Val-d'Oise
 Église Saint-Romain de Wy-dit-Joli-Village

Divers 
 2008 Joli chaos album musical de Daniel Bélanger
 En informatique : Joli OS, Jolicloud : une version de linux

Voir aussi 
 Joly
 Jolie